Perfil (fluids), forma de la secció d'un objecte, per exemple, una ala d'avió
 Perfil (enginyeria), producte laminat (normalment una biga) per utilitzar-lo en construccions
 Perfil Ravenscar, conjunt de restriccions inicialment per al llenguatge de programació Ada 
 Perfil del sòl, conjunt dels horitzons d'un sòl donat 
 Perfil estratègic de l'entorn, eina que ajuda a detectar les oportunitats i amenaces que l'entorn ofereix.